Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Oracle Challenger Series – Houston 2018/Damen der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2018
Tennisturnier in Houston